Devil Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Devil Island (Antarktika)

in Kanada:
 Devil Island (Manitoba)
 Devil Island (Nunavut)
 Devil Island (Bruce, Ontario)
 Devil Island (County of Frontenac, Ontario)
 Devil Island (Nipissing, Ontario)
 Devil Island (Thunder Bay, Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Devil Island (Maine)
 Devil Island (Maryland)
 Devil Island (Wisconsin)

Siehe auch:
 Devils Island